Футбольный клуб «Ахтамар»:
 «Ахтамар» () — армянский футбольный клуб из Севана.
 «Ахтамар» () — эстонский футбольный клуб из Таллина.